El Correo es el nombre de varios periódicos:

El Correo, diario editado en Bilbao (España), anteriormente conocido como El Correo Español-El Pueblo Vasco.
El Correo, antiguado diario de Alicante.
El Correo Gallego, diario de Galicia (España).
El Correo Catalán, antiguo diario de Cataluña (España).
El Correo Español, antiguo diario de Madrid (España).
El Correo de Andalucía, diario de Andalucía (España).
La Opinión El Correo de Zamora, diario de Zamora (España).
El Correo del Caroní, diario de Bolívar, (Venezuela).
Diario Correo, diario del Perú.

Periódicos en español